Kamehameha puede referirse a:

Casa Real de Kamehameha 
 Kamehameha I, el primer rey de Hawái.
 Kamehameha II
 Kamehameha III
 Kamehameha IV
 Kamehameha V

Otras personas 
 Albert Kamehameha (1858,-1862), príncipe de Hawái.

Otros usos 
 Día de Kamehameha, un día festivo en Hawái;
 Estatua de Kamehameha
 Kamehameha Schools, una escuela preparatoria ubicada en Hawái;
 USS Kamehameha (SSBN-642), un submarino de la Marina de los Estados Unidos;
 Kame Hame Ha, una técnica de combate ficticia del manga y anime Dragon Ball.